Gustavo Adolfo Munúa Vera (Montevidéu, 27 de janeiro de 1978) é um treinador e ex-futebolista uruguaio que atuava como goleiro. Atualmente é treinador do .

Carreira 
Munua integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 2001 e na Copa de 2002.

Títulos

Como jogador 
Nacional
 Campeonato Uruguaio: 1998, 2000, 2001, 2002, 2014–15

Ligações externas 
Perfil em Soccerway
Estatísticas no RSSSF

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Real Club Deportivo de La Coruña
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Málaga Club de Fútbol
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Treinadores de futebol do Uruguai
Treinadores do Club Nacional de Football
Treinadores da Liga Deportiva Universitaria (Quito)